L'expression Critics Choice Awards 2008 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2008
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2009 et qui honora des films sortis en 2008 aux États-Unis